A00 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Clark di Gravesend (Regno Unito)
 A00 – Codice ECO con cui vengono classificate le aperture irregolari nel gioco degli scacchi